Karaaliler (Bucak), Turks dorp in de provincie Burdur
 Karaaliler (Bolu), Turks dorp in de provincie Bolu